Kinder kan syfta på:

 Kinder – plural för en del av ansiktet, se kind
 Kinderägg – vardaglig benämning på varumärket Kinder Surprise (ett chokladägg), som ägs av Ferrero.
 Kinder, Louisiana – en kommun i Allen Parish, Louisiana